Köbi Brechbühl (1952), Zwitsers voetballer
 Marie Brechbühl (1857-1933), Zwitserse pedagoge

Zwitserse achternaam